Kasper Andersen (ur. 1984) – duński kierowca wyścigowy
 Kasper Andersen (ur. 1998) – duński żużlowiec